O Campeonato Catarinense de Futebol de 1989 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Criciuma Esporte Clube.

Campeonato Catarinense de Futebol
1989 em Santa Catarina